Il singolare del torneo di tennis Antwerp Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc-Kevin Goellner che ha battuto in finale Massimo Ardinghi 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Markus Naewie (semifinali)
 Eduardo Masso (primo turno)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 Bart Wuyts (quarti di finale)

 Henrik Holm (secondo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 David Rikl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Antwerp Challenger 1992